

Маханово — селище, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Маханово — село, Сухолозький міський округ, Свердловська область